São José da Bela Vista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José da Bela Vista (ort), São Paulo, 
 São José da Bela Vista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar